Orlyk (; ) ist ein Dorf im Süden der ukrainischen Oblast Poltawa mit etwa 1750 Einwohnern (2001). 

Das Dorf ist die einzige Ortschaft der gleichnamigen Landratsgemeinde im Süden des Rajon Kobeljaky und liegt am linken Ufer des Mündungsdeltas der Worskla in den zum Kamjansker Stausee aufgestauten Dnepr, 38 km südlich vom Rajonzentrum Kobeljaky und 100 km südlich vom Oblastzentrum Poltawa.

Weblinks 
 Ortsgeschichte Orlyk in der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Poltawa
Ort am Dnepr
Rajon Kobeljaky
Ort an der Worskla